Кубок Либертадорес 1978 — 19-й розыгрыш Кубка Либертадорес по футболу, проводимый под эгидой КОНМЕБОЛ. Победителем вновь стал клуб «Бока Хуниорс».

Четвертьфиналы

Группа 1

Плей-офф

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Полуфиналы

Группа A

Группа B

Финал

Чемпион

Ссылки 
 Кубок Либертадорес 1978 на сайте RSSSF
 Кубок Либертадорес 1978 на Торсиде

Футбол в Южной Америке в 1978 году
Кубок Либертадорес